Тамара Воронина:
 Воронина, Тамара Игоревна (род. 1995) — российская биатлонистка.
 Воронина, Тамара Никитична — артистка Свердловской филармонии.